Ко́ллен Уо́рнер (; , Денвер, Колорадо, США) — американский футболист, центральный полузащитник.

Карьера 
В 2006—2009 годах Уорнер учился в Портлендском университете, где выступал за университетскую команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. Во время перерывов в занятиях в колледже он также играл за молодёжные составы «Колорадо Рэпидз» и «Портленд Тимберс» в Premier Development League, четвёртом дивизионе.

На Супердрафте MLS 2010 Уорнер был выбран в первом раунде под пятнадцатым номером клубом «Реал Солт-Лейк». Его профессиональный дебют состоялся 14 апреля 2010 года в матче квалификации Открытого кубка США против «Сан-Хосе Эртквейкс». В июле 2010 года Уорнер побывал в краткосрочной аренде в клубе второго по уровню дивизиона «Эй Си Сент-Луис». Свой первый профессиональный гол Коллен забил в ворота мексиканского «Крус Асуль» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2010/11 19 октября 2010 года.

По итогам Драфте расширения MLS 2011 Уорнер оказался в числе игроков, выбранных новой франшизой лиги, канадским «Монреаль Импакт». За «Импакт» он дебютировал 23 марта 2012 года в матче против «Коламбус Крю». 1 июня 2013 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити» он забил свой первый гол в MLS.

16 мая 2014 года Уорнер был обменян в «Торонто» на Исси Накаджиму-Фаррана. Его дебют за «Торонто» состоялся неделю спустя, 23 мая, в матче против «Спортинга Канзас-Сити». Свой первый гол за «Торонто» он забил в ворота «Коламбус Крю» 25 июля 2015 года.

2 марта 2016 года Уорнер был обменян в «Хьюстон Динамо» на пик второго раунда Супердрафта MLS 2017. Он пропустил первые четыре тура сезона MLS 2016 из-за мышечной травмы, и по возвращении в строй для набора игровых кондиций отыграл два неполных матча за фарм-клуб хьюстонцев «Рио-Гранде Валли Торос», выступавший в третьем профессиональном дивизионе. Собственно за «Хьюстон Динамо» Уорнер сыграл впервые 23 апреля 2016 года в матче против «Коламбус Крю».

На Драфте расширения MLS 2016 Уорнер был выбран во втором раунде клубом «Миннесота Юнайтед». 3 марта 2017 года он вышел в стартовом составе в дебютном матче «Миннесоты Юнайтед» в MLS, в гостевой игре против «Портленд Тимберс». Свой первый гол за «Миннесоту» он забил 24 марта 2017 года в ворота «Нью-Инглэнд Революшн». По окончании сезона 2018 «Миннесота Юнайтед» не продлила контракт с Уорнером.

17 апреля 2019 года Уорнер подписал краткосрочный контракт с клубом Первого дивизиона Дании «Хельсингёр» до конца сезона 2018/19. Его европейский дебют состоялся 28 апреля в матче против «Силькеборга», в котором он вышел на замену в концовке. 19 мая в матче против «Нюкёбинга» он забил свой первый гол в Дании.

30 июня 2020 года Уорнер вернулся в MLS, подписав однолетний контракт с «Колорадо Рэпидз». За клуб из своего родного города он дебютировал 17 июля в матче Турнира MLS is Back против «Спортинга Канзас-Сити». По окончании сезона 2020 Уорнер подписал новый двухлетний контракт с «Колорадо Рэпидз».

Статистика выступлений

Достижения 
 
  «Монреаль Импакт»
 Победитель первенства Канады: 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Выпускники Портлендского университета
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Эй Си Сент-Луис»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Рио-Гранде Валли Торос»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Хельсингёр»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»